Ilie Lupu este numele a mai multor persoane:
Ilie Lupu, colonel român
Ilie Lupu, profesor universitar din Republica Moldova